Die Landesratswahl im Saargebiet 1928 war die dritte Wahl zum Landesrat des Saargebiets. Sie fand am 25. März 1928 statt.

Ergebnis 
Die Wahlbeteiligung lag bei 66,1 Prozent. Die Zentrumspartei des Saargebietes blieb nach wie vor stärkste Partei und erreichte jedoch trotz Stimmgewinne nicht die absolute Mehrheit. Die Kommunistische Partei des Saargebietes ließ die Sozialdemokratische Partei des Saargebietes erstmals hinter sich; die Deutsch-Saarländische Volkspartei verlor ihre Zweistelligkeit.

Siehe auch 
 Liste der Mitglieder des 3. Landesrates des Saargebietes

Quellen 
 Wahlen in Deutschland
 Wahlergebnisse bei den Wahlen zum Landesrat 1922 bis 1932

1928
Saargebiet Landesratswahl
Landesrat (Saargebiet)